De Lunney-schaal is een methode om een verpleegkundige diagnose te testen op accuraatheid.

Geneeskunde